Navarrin peut désigner :
 relatif au royaume de Navarre ;
 une race de chevaux français disparue élevée par extension dans tout le Sud-Ouest de la France.

Voir aussi